Swissgrid ou Swiss grid évoque : 
 Swissgrid, le gestionnaire du transport de l'électricité en Suisse ;
 Swiss grid, une projection cartographique utilisée par le système de coordonnées géographiques suisse.